El día libre de calamardo es un episodio de la temporada 2 de Bob Esponja.

Sinopsis 
Es un día bonito en Fondo de Bikini, pero Calamardo se queja de que Don Cangrejo lo está obligando a trabajar y no hay un solo cliente el domingo, después, golpea la caja registradora y Bob hace una cangreburguer lanzando a Calamardo hacia la caja, provocando que las monedas de Don cangrejo caigan y se ensucien. Don Cangrejo las recoge y las lleva al lavaplatos pero una moneda se cae y Don Cangrejo la atrapa. Sin embargo, su tenaza queda atrapada en la tubería. Bob y Don Cangrejo tiran de la tenaza hasta que Don Cangrejo y la moneda salen disparados (Don Cangrejo sin las tenazas) contra un estante donde varios objetos cada vez más pesados le caen en la cabeza a Don Cangrejo, le sale un chichón y, en el medio de este, cae la moneda.

Don Cangrejo, antes de ser llevado al hospital, deja a Calamardo a cargo del restaurante y este a su vez, deja cargo a Bob Esponja en la parrilla y en la caja registradora para tener un día libre, con el pretexto de que debe hacer unos deberes importantes en su casa. Le pone a Bob dos sombreros y le dice que se encargue de ambas cosas, Calamardo va a su casa pero en el camino se imagina a Bob Esponja y Patricio, quién llega a pedir cambio de una moneda y Bob le da todo el dinero. Al volver al restaurante, le pide a Bob cambio de un dólar y Bob lo hace perfectamente, diciéndole varios tipos de cambio, pero al instante tiene se imagina que Bob se duerme y el restaurante se incendia solo, a lo que Calamardo sale corriendo con un extintor por la calle y ensucia todo el negocio. Bob le pregunta si terminó los deberes y Calamardo, diciendo estar muy ocupado, se va del lugar.

Calamardo llega a su casa diciendo que no volverá al restaurante, pero  imagina varias veces a Bob destruyendo el restaurante y regresa al negocio, sin que pase nada, en la última alucinación Bob dice: "destruiré el Crustáceo Cascarudo". En un estado de estrés, Calamardo vuelve y le dice a Bob que cuando él haga un desastre, él estará allí, Bob opina que Calamardo trabaja muy duro y dice que lo hace sentir muy orgulloso de usar dos sombreros.

Calamardo cierra todas las puertas de la casa, y, completamente estresado, trata de darse un baño, pero incluso entonces empieza a pensar que Bob ha huido del trabajo y que lo está espiando para delatarlo con Don Cangrejo, luego de que lo confunda con una rama en la ventana y el inodoro, tiene una alucinación en la que Bob está en la bañera diciendo: "¿Terminaste los deberes?", y luego corre al Krusty Krab para descubrirlo, sin darse cuenta de que está desnudo y gritando que descubrirá la verdad (Patricio lo confunde con un nudista), Calamardo pasa junto al hospital justo cuando sale Don Cangrejo con el doctor, que le dice que si se siente mal regrese, cuando Calamardo pasa, Don Cangrejo pierde las tenazas otra vez y vuelve al hospital.

Al llegar al Krusty Krab, Calamardo se enfrenta a Bob Esponja, quién nunca se fue del restaurante y le cuenta todo, aunque al final reconoce que todo se lo había imaginado y que desea volver a su puesto en la caja registradora, Bob le presta sus pantalones y entonces se da cuenta de que olvidaron cambiar el letrero de Cerrado a Abierto, y termina diciendo "...Como si nos hubieramos tomado todo el día libre...". Por toda respuesta y con una sonrisa cansada, Calamardo pierde la nariz y su cabeza se desinfla.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella (personaje secundario en este episodio)
 Calamardo Tentáculos
 Don Cangrejo

Enlaces externos 
Sitio Oficial

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000